Кишице могу бити:

 Кишице (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Кишице (Плзењ-град), насељено мјесто у округу Плзењ-град, Плзењски крај, Чешка Република